A francia nagydíj volt a 2011-es MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Le Mans-ban rendezték május 15-én.

A MotoGP-ben Casey Stoner végzett az élen Andrea Dovizioso és Valentino Rossi előtt, a Moto2-ben Marc Márquez győzött, megelőzve Takahasi Júkit és Stefan Bradlt, míg a nyolcadliteres géposztályban Maverick Viñales, Nicolás Terol és Efrén Vázquez állhattak dobogóra.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

F
Motorversenyzés Franciaországban